A 1.ª edição de Através de Flandres foi a edição inaugural da corrida de ciclismo e teve lugar nos dias 30 e 31 de agosto de 1945. A primeira parte da corrida começou em Bruxelas e terminou em Sint-Truiden; enquanto a segunda seção começou em Sint-Truiden e terminou em Waregem. A corrida foi vencida por Rik Van Steenbergen.

Classificação final 

2015
1945 no ciclismo